Iljinych (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Aljona Wiktorowna Iljinych (* 1991), russische Biathletin
 Dmitri Sergejewitsch Iljinych (* 1987), russischer Volleyballspieler
 Irina Anatoljewna Iljinych (* 1972), russische Biathletin
 Jelena Ruslanowna Iljinych (* 1994), russische Eiskunstläuferin
 Kristina Alexejewna Iljinych (* 1994), russische Wasserspringerin
 Waleri Leonidowitsch Iljinych (1947–1983), sowjetischer Turner